José Manuel Lara puede referirse a:

 José Manuel Lara Hernández (1914-2003), empresario español, fundador de la Editorial Planeta.
 José Manuel Lara Bosch (1946-2015), empresario español, presidente de la Editorial Planeta e hijo del anterior.
 José Manuel Lara (1977-), jugador profesional de golf español.